

Obras literárias 
 Marília de Dirceu - obra poética máxima de Tomás Antônio Gonzaga

Topônimos 
 Localidades no Brasil
 Dirceu Arcoverde - município do estado do Piauí
 Dirceu (Marília) - distrito do município de Marília, estado de São Paulo

Desambiguações de topônimos